Виталий Диденко:
 Диденко, Виталий (род. 1976) — туркменский художник.
 Диденко, Виталий Михайлович (род. 1966) — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, многократный призёр чемпионата мира.